Урожайное (до 1948 — Уискола, ) — упразднённый посёлок на территории Полянского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области.

Название 
Финский топоним Уискола происходит, вероятно, от названия большой карельской лодки, именовавшейся «ушкуй» (). 

В 1948 году решением исполкома райсовета деревню переименовали в Урожайное.

История 
В начале XX века в деревне обосновались русские дачники — Григорий фон Ленг и барон Фердинанд Бистремин.

До 1939 года деревня Уискола входила в состав волости Уусикиркко Выборгской губернии Финляндской республики. В деревне проживали 32 семьи. Почти все дома были выкрашены в красный цвет.

После войны в деревне была воссоздана сельхозартель «Красный Октябрь».

Согласно административным данным 1966, 1973 и 1990 годов посёлок Урожайное входил в состав Полянского сельсовета.

В 1997 и 2002 годах в посёлке Урожайное Полянской волости постоянного населения не было.

Посёлок упразднён 28 декабря 2004 года в связи с отсутствием жителей.

В настоящее время — урочище.

География 
Посёлок находился в южной части района к западу от автодороги  (Молодёжное — Черкасово).

Расстояние до железнодорожной станции Рябово — 20 км.

Посёлок находился на левом берегу реки Петлянка. К юго-западу от посёлка находилось болото Сосновоборское.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Выборгского района